Uruschadse ist der Familienname folgender Personen:

 Lewan Uruschadse (1964–2013), georgischer Historiker
 Ramas Uruschadse (1939–2012), sowjetischer Fußballspieler
 Rati Uruschadse (* 1975), georgischer Rugby-Union-Spieler
 Sasa Uruschadse (1965–2019), georgischer Regisseur und Drehbuchautor